6 км — остановочный пункт Санкт-Петербургского региона Октябрьской железной дороги на участке Мга — Невдубстрой. Расположен в деревне Келколово во Мгинском городском поселении Кировском районе Ленинградской области.

География 
Соседние станции (ТР4): 030129 Грибное и	030148 4 км.

Расстояние до узловых станций (в километрах): Невдубстрой — 8, Мга — 6.

Ссылки 
платформа на сайте Единая сетевая разметка
Станции  Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Кировского района (Ленинградская область)